

Prénom 
Noura est un prénom d'origine arabe notamment porté par :
 Noura Ghazi (1981-), avocate syrienne.

Pseudonyme 

 Noura (1942-2014), chanteuse algérienne de langues arabe et kabyle.

Toponyme 

 La Noura, un des cours d'eau les plus importants du Kazakhstan.

Entreprise 
 Noura, groupe propriétaire de l'enseigne éponyme de restauration de cuisine libanaise.

Homonymie de prénom